The Mountaineer – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
 The Mountaineer – cortometraggio del 1913 diretto da Romaine Fielding
 The Mountaineer – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid